Durand är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alice Durand
 Asher Brown Durand
 Auguste Durand
 Charles Durand
 Guillaume Durand, flera personer
 Guillaume Durand (liturgist)
 Henry Marion Durand
 Henry Mortimer Durand
 Jean Durand
 Kevin Durand
 Ludovic Durand
 Marguerite Durand
 Marie Auguste Durand
 Paul Durand-Ruel
 Pierre Durand
 Théophile Alexis Durand

Franska efternamn